Хырсово — название населённых пунктов в Болгарии:

 Хырсово — село в Благоевградской области.
 Хырсово — село в Разградской области.
 Хырсово — село в Шуменской области.